Amathillopsis är ett släkte av kräftdjur. Amathillopsis ingår i familjen Amathillopsidae. 

Amathillopsis är enda släktet i familjen Amathillopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Amathillopsis